Bormujos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bormujos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Bormujos (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar